Attilio Ferraris (Roma, 1904 - Montecatini Terme, 1947), futbolista italià dels anys 20 i 30 
 Gianluca Ferraris (Gènova, 1976), escriptor i periodista italià
 Luigi Ferraris, futbolista
 Estadi Luigi Ferraris, estadi de futbol de la ciutat de Gènova, capital de la Ligúria, Itàlia